Detta är en lista över numrerade småplaneter, nummer 26001–26500.

Källor 
 "Discovery Circumstances: Numbered Minor Planets (25001)-(30000)", IAU, Minor Planet Center. Läst 2 februari 2013.

Småplaneter 026001